Марсас — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Марсас — коммуна во Франции, департамент Жиронда